Серге́й Никола́евич Во́лков:
 Волков, Сергей Николаевич (1949—1990) — советский фигурист и тренер по фигурному катанию.
 Волков, Сергей Николаевич (род. 1951) — советский и российский учёный в сфере землеустройства, экономики землепользования и земельного кадастра.